Le tournoi de qualification du double dames du tournoi de Wimbledon 2017 se déroule du 27 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

4 des 16 équipes engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de deux tours. Le tableau de qualification n'offre pas de prime ni de points WTA.

Têtes de série

Qualifiées 

  Ysaline Bonaventure Bibiane Schoofs
  Alexa Guarachi Erin Routliffe
  Han Xinyun Luksika Kumkhum
  Arina Rodionova Maryna Zanevska

Tableaux

Premières qualifiées

Deuxièmes qualifiées

Troisièmes qualifiées

Quatrièmes qualifiées

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du double dames
 Tournoi de qualification du simple messieurs
 Tournoi de qualification du simple dames
 Tournoi de qualification du double messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis féminin en 2018
Tournoi de Wimbledon 2018